Die Ehrenliga Saarland 1949/50 war die höchste Spielklasse für saarländische Fußballvereine im von Deutschland unabhängigen Saarland und wurde mit insgesamt zwölf Mannschaften ausgespielt. Die Organisation übernahm der Saarländische Fußballbund (SFB).

Saarländischer Meister wurden die Sportfreunde 05 Saarbrücken vor dem Vorjahressieger vom VfB Neunkirchen. Während sich die Aufsteiger vom SV Mittelbexbach und dem SC Friedrichsthal den Klassenerhalt sicherten, stieg der FV 08 Püttlingen am Saisonende in die zweitklassige Bewährungsklasse Saar ab.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saar - Final Tables 1948/49-1950/51, in: rsssf.com, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).

Fußballsaison 1949/50
Fußballwettbewerb im Saarland